Я́сський трамва́й — діюча трамвайна мережа в румунському місті Ясси, якою керує «Компанія громадського транспорту Ясс» (). Сукупна довжина колії робить її однією з найбільших у країні.

Історія 
Трамвай у Яссах одразу будували електричним; уже наступного після запуску, 1901, року існувало 5 маршрутів, де курсували 19 вагонів. Протяжність колій досягла 17,307 км, тоді система посідала перше місце за цим показником у Румунії.

1916 року мережа перейшла в державну власність, а 1920 року була передана мерії міста. Після Другої світової війни в Яссах налічувалося лише 19 одиниць рухомого складу, проте згодом трамвайний парк зростав з кожним роком і досягнув 128 вагонів 1970-го.

У 1990-х трамвайне підприємство Ясс не могло дозволити собі купувати нові вагони для метрової колії, тому з 1997-го по 2009-й роки придбало в низки німецьких міст понад сто вживаних трамваїв моделей GT4, ST7/8/10/11 та Tatra T4D. Також кілька вагонів Яссам подарувала мерія швейцарського Берна.

Тарифи 
Разовий квиток у трамваї коштує 2,5 леї; діють проїзні, що залежать від типу знижки, кілометражу (тарифне зонування) та терміну дії.

Маршрути 
Станом на 2020 рік у місті налічується 5 регулярних трамвайних маршрутів:

Примітки 

Ясський трамвай